Gospatric(k) ou Cospatric(k) est un prénom masculin britannique dérivé du brittonique *Gwaspatric, composé de l'élément gwas « serviteur » (cf. gallois gwas, breton gwaz, gaulois uassos, latin médiéval vassus), et du prénom Patrick, nom d'un saint irlandais. Peu courant de nos jours, il fut notamment porté par :

 Gospatrick (mort vers 1075), comte de Northumbrie, en Angleterre ;
 Gospatrick (mort en 1138), comte de Lothian, en Écosse, fils du précédent ;
 Gospatrick (mort en 1166), comte de Lothian, fils du précédent ;
  (), sheriff de Roxburgh, en Écosse ;
 Cospatrick Douglas-Home (1799–1881), 11 , diplomate et homme politique écossais.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom écossais